Aurora:
 Aurora borealis («северное сияние») и aurora australis («южное сияние») — полярное сияние на противоположных полюсах небесного тела.
 Aurora — конструируемый суперкомпьютер.
 Aurora Corp. — тайваньская компания.
 Aurora (род. 1996) — норвежская певица, композитор и музыкальный продюсер.
 Aurora — песня американской группы «Foo Fighters».

См. также 
 Аврора
 Орора
 Aurora Borealis (значения)